Sherab Sengge ist der Name folgender Personen:

Jetsün Sherab Sengge (rje btsun shes rab seng ge; 1383–1445), Geistlicher der Gelug-Schule des tibetischen Buddhismus
Martshang Sherab Sengge (smar tshang shes rab seng ge; 1135–1203), Gründer der Marpa-Kagyü-Schulrichtung des tibetischen Buddhismus

Siehe auch:
Kadampa Desheg (ka dam pa bde gshegs; 1122–1192), Meister der Nyingma-Schule des tibetischen Buddhismus